Bertone puede referirse a:

 Bertone (apellido), apellido italiano.
 Carrozzeria Bertone, filial de Fiat y anteriormente del grupo Bertone dedicada a la fabricación de automóviles.
 Gruppo Bertone, grupo industrial italiano relacionado con la industria automotriz.
 Stile Bertone, filial del grupo Bertone dedicada al diseño industrial.